Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 89 dans le monde.

 Route fédérale 89 en Allemagne
 Route 89 en Ontario, Canada
 U.S. Route 89 aux États-Unis
 Interstate 89 aux États-Unis 
 Route principale 89 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 89 en Turquie
  dans certains pays